Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e Juan Gisbert Schultze che hanno battuto in finale Oliver Fernández e Gilbert Schaller 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)
 Juan-Ignacio Garat /  Roberto Saad (primo turno)

 Jordi Arrese /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Marcos Górriz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1993